Прозвище «Красивый» имели два короля по имени Филипп:
 Филипп IV (1268—1314) — французский король из династии Капетингов
 Филипп I (1482—1506) — герцог Бургундии (под именем Филипп IV) и король-консорт Кастилии (под именем Филипп I)